Monte Mario, nome dell'altura che sorge a Roma sul lato destro del Tevere.
 Monte Mario, nome di una stazione ferroviaria della linea FR3 di Roma.
 Centro trasmittente di Monte Mario, traliccio radio-televisivo situato in Via Cadlolo a Roma.
 Monte Mario (romanzo), romanzo di Carlo Cassola.
 Monte Mario, rilievo di 466 m sull'Appennino bolognese.
 Monte Mario, rilievo di 78 m sull'Isola di Giannutri.